Niger kan henvise til flere artikler:
 Niger er et land i Vestafrika
 Niger er Afrikas tredjelængste flod, der løber i Vestafrika; den løber 4.000 kilometer igennem eller på grænsen af landene Guinea, Mali, Niger, Benin og Nigeria.
 Niger (delstat) er en delstat i Nigeria